Acomayo (provincie), een provincie in Peru
 Acomayo (district), een district in bovengenoemde provincie
 Acomayo (plaats), de hoofdplaats van bovengenoemd district